Владимиров, Александр:
 Владимиров, Александр Александрович (1862—1942) — русский, советский микробиолог, эпидемиолог, эпизоотолог.
 Владимиров, Александр Анатольевич (род. 1945) — советский и российский философ, профессор ВГАВТ.
 Владимиров, Александр Владимирович (1914—1992) — Герой Социалистического Труда.
 Владимиров, Александр Владиславович (род. 1977) — российский футболист.
 Владимиров, Александр Иванович (1923—2003) — Герой Советского Союза.
 Владимиров, Александр Николаевич (1875—?) — русский офицер, георгиевский кавалер
 Владимиров, Александр Семёнович (род. 1946) — советский и российский дипломат.
 Владимиров, Александр Сергеевич (1931—2008) — генерал-майор пограничных войск. Примечания